Padi steht für:
 Padi (König), König von Ekron Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr.
 Padi (Band), indonesische Rockband
 Padi (Mojokerto), Ort in Mojokerto (Regierungsbezirk), Provinz Jawa Timur, Indonesien
 Padi (Pacitan), Ort in Pacitan (Regierungsbezirk), Provinz Jawa Timur, Indonesien
 Pulau Padi, Insel der indonesischen Inselgruppe Bangka-Belitung, Provinz Kepulauan Bangka Belitung, Indonesien

Pa Di steht für:
 Pa Di (Sprache), eine der südwestlichen Tai-Sprachen in Vietnam und der VR China

PADI steht für:
 Professional Association of Diving Instructors, ein Tauchsportverband
 PPPoE Active Discovery Initiation, eine Funktion von PPP over Ethernet
 Peptidyl arginine deiminase, humanes Protein, das posttranslationale Modifikationen katalysiert

Siehe auch:
 Paddy

Abkürzung